A 24 128-as számú mellékút egy több mint 15 kilométeres hosszúságú, öt számjegyű mellékút Heves megyében.

Nyomvonala 

A 2415-ös útból ágazik ki, néhány méterrel annak harmadik kilométere után, Tarnaszentmária területén. Pár száz méter után keresztezi a Tarna-patakot, majd keletnek indul. Mintegy három kilométeren keresztül Verpelét északi külterületén halad, majd Egerszólátra lép át, aminek a központját a 7. kilométere közelében éri el. 10 kilométer megtétele után lép át Egerszalókra, aminek lakott területét északról súrolja, a 12-13. kilométere között. Utolsó körülbelül másfél kilométerén már Eger határain belül halad; a 2416-os útba torkollva ér véget, annak nagyjából a 41+200-as kilométerszelvényénél. Teljes hossza az országos közutak térképes nyilvántartását szolgáló kira.gov.hu adatbázisa szerint 15,105 kilométer.

Források 

 kira.gov.hu, lekérdezés időpontja: 2019. május 6.

Jegyzetek 

24128
24128